Tsukushi (provincie), 筑紫国, Tsukushi no kuni
Tsukushi (achternaam), 都築
Tsukushi (worstelaar), 1997, Japans worstelaar